20-я танковая бригада может означать:
 20-я танковая бригада (1-го формирования) — участвовала в советско-финской войне (1939—1940)
 20-я танковая бригада (2-го формирования) — сформирована в октябре 1941 года, участвовала в Великой Отечественной войне
 20-я тяжёлая танковая бригада — участвовала в советско-финской войне (1939—1940).